A8, A 8 oder A-8 steht für:
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 eine Baureihe der geodätischen Stereoautografen von Wild-Heerbrugg
 A8 (Algorithmus), Schlüsselerzeugungsalgorithmus in GSM
 Aggregat 8, Raketenprojekt im Dritten Reich
 Apple A8, ein System-on-a-Chip des Computerherstellers Apple
 Audi A8, Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Audi
 Besoldungsgruppe A 8 für Beamte im mittleren Dienst
 Curtiss A-8, Ganzmetall-Tiefdecker-Flugzeug der US Army von 1931
 Hansa Typ A 8, deutsches Auto
 HMS A8, U-Boot der britischen Marine
 ZAGI A-8, sowjetischer Tragschrauber
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Liberia
 Benin Golf Air (IATA-Code), beninische Fluggesellschaft

Autobahnen:
 Aftokinitodromos 8 in Griechenland
 Autobahn 8 (Belgien)
 Autobahn A8 (Schweiz)
 Autocesta A8 in Kroatien
 Autoestrada A8 in Portugal
 Autoroute A8 in Frankreich
 Autostrada A8 (Italien)
 Autostrada A8 (Polen)
 Autovía A-8 (Spanien)
 Bundesautobahn 8 in Deutschland
 Innkreis Autobahn in Österreich
 A8 (Zypern) in Zypern (geplant)
 A8 (Elfenbeinküste)
 A8 (Nigeria)

Siehe auch:
 8A

A8